Amleto Giovanni Cicognani, cardinale
 Alessandro Cicognani, politico, deputato dell'Assemblea Costituente della Repubblica Romana
Bruno Cicognani, scrittore e drammaturgo
Gaetano Cicognani, cardinale
Miranda Cicognani, ginnasta
Natasha Cicognani, annunciatrice televisiva e attrice